Комиссар (значения) — многозначное слово:

 Комиссар — название должности или звания, как правило с прилагательным, например военный комиссар и так далее.
 «Комиссар» — наименование советской подводной лодки типа «Барс».
 «Комиссар» — советский художественный фильм 1967 года.
 «Комиссар» — российская музыкальная группа.

Фамилия 
 Комиссар, Михаил Витальевич (род. 1953) — генеральный директор информационного агентства «Интерфакс».

Топоним 
 Комиссары — название населённых пунктов.

См. также 

 Комиссарево
 Комиссаренко
 Комиссаржевский
 Комиссаров
 Комиссаровка
 Комиссарово
 Комиссаровская улица
 Комиссаровский
 Комиссаровское
 Комиссарский